Vuoskojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Abborrsjön.

Vuoskojaure (Gällivare socken, Lappland, 745939-167193), sjö i Gällivare kommun,  (25,2 ha)
Vuoskojaure (Gällivare socken, Lappland, 747005-172603), sjö i Gällivare kommun,  (8,74 ha)
Vuoskojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,6 ha)
Vuoskojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758801-163578), sjö i Kiruna kommun,  (68,8 ha)
Vuoskojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 759250-167458), sjö i Kiruna kommun,  (3,12 km²)

Se även
Vuoskonjaure
Vuoskojärvi
Vuoskujärvi
Abborrsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn